Luka Marić ist der Name folgender Personen:

* Luka Marić (Fußballspieler, 1987) (* 1987), kroatischer Fußballspieler 
 Luka Marič (Fußballspieler, 2001) (* 2001), slowenischer Fußballspieler
 Luka Marić (Fußballspieler, 2002) (* 2002), österreichisch-kroatischer Fußballspieler